Renium(IV)oxide
Renium(VI)oxide
Renium(VII)oxide